Příjmení Boucher [bušé] (francouzsky „řezník“) má následující nositele:

 Anthony Boucher (1911–1968), americký spisovatel, vlastním jménem William Anthony Parker White
 Antoine René Boucher (1732–1811), starosta Paříže
 Brian Boucher (* 1977), americký hokejový brankář
 Butterfly Boucher (* 1979), australská zpěvačka
 François Boucher (1703–1770), francouzský malíř
 Gaétan Boucher (* 1958), kanadský rychlobruslař
 Hélène Boucherová (1908–1934), francouzská letecká akrobatka
 Jack E. Boucher (1931–2012), americký fotograf
 Pierre Boucher (1622–1717), francouzský cestovatel, voják a politik

Francouzská příjmení